Aia – gmina w Hiszpanii
 American Institute of Architects (AIA) – organizacja zrzeszająca architektów ze Stanów Zjednoczonych